Promise(s) може означати:

Музика
 Promise (репер), канадський хіп-хоп-виконавець
 Promises (гурт), канадсько-американський поп-гурт кінця 1970-х

Альбоми
 Promise (альбом Gene Loves Jezebel), 1983
 Promise (The Maybes?), 2008
 Promise (альбом Sade), 1985
 Promise, альбом Soulja Boy
 Promises (альбом The Hunters), 2012
 Promises, (альбом The Boxer Rebellion), 2013Пісня
 "Promise" (пісня Ciara), 2006
 "Promise" (пісня Delirious?), 1997
 "Promise" (пісня Jagged Edge), 2000
 "Promise" (пісня Kid Ink), за участі Fetty Wap, 2015
 "Promise" (пісня Kohmi Hirose), 1997
 "Promise" (пісня Luna Sea), 2011
 "Promise" (пісня Ромео Сантоса), featuring Usher, 2011
 "Promise" (пісня Торі Еймос), 2014
 "Promise"/"Star", сингл Kumi Koda, 2005
 "Promise (You and Me)", сингл Reamonn, випущений 2006
 "Promises" (пісня Andain), 2011
 "Promises" (пісня Basia), 1987
 "Promises" (пісня Boy Kill Boy), 2008
 "Promises" (пісня Кельвіна Гарріса та Сема Сміта), 2018
 "Promises" (пісня The Cranberries), 1999
 "Promises" (пісня Def Leppard), 1999
 "Promises" (пісня Eric Clapton) from Backless'', 1978
 "Promises" (пісня Nero), 2011
 "Promises" (пісня Randy Travis), 1989
 "Promises" (пісня Sanctus Real), 2012
 "Promises" (пісня Take That), 1991

Бренди
 Promise (бренд), бренд зубної пасти і Індії

Див. також
 A Promise (значення)
 I Promise (значення)
 No Promises (значення)
 Promise Me (значення)
 Promises, Promises (значення)
 Клятва (значення)